Seules les communes ayant une traduction sont listées ci-dessous.


Région de Bruxelles-Capitale

Région flamande

Région wallonne

Notes et références 

traduction
Traduction